Le Pont-de-Beauvoisin puede referirse a:

 Pont-de-Beauvoisin, comuna francesa situada en Isère.
 Le Pont-de-Beauvoisin, comuna francesa situada en Saboya.